Ferrari F2008 je Ferrarijev štiriinpetdeseti enosedežni dirkalnik Formule 1, ki ga je italijansko moštvo uporabljalo v , ko sta z njim dirkala Kimi Räikkönen in Felipe Massa. Osvojil je konstruktorski naslov prvaka z osmimi zmagami, osmimi najboljšimi štartnimi položaji in kar trinajstimi najhitrejšimi krogi.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

F2008